

Formazione e pensiero 
Docente di Sociologia e sposata con il saggista e filosofo Attilio Danese con cui fonda nel 1988 il “Centro di Ricerche Personaliste” (Teramo) e la rivista culturale “Prospettiva Persona”.

Si laurea in Pedagogia con il prof. L. Lugarini nel 1971 presso l’Università degli studi dell’Aquila con 110 e lode e dignità di stampa elaborando una tesi sul giovane Hegel (“Il ruolo socio-politico della religione nel giovane Hegel”). Nel 1979 si laurea in filosofia, presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il prof. A. Capizzi.

La sua ricerca si concentra soprattutto sui due filoni del rapporto tra sociologia e filosofia personalista e sulle relazioni uomo donna in chiave sociologica e antropo-teologica. Al di fuori di ogni appartenenza formale ai partiti e ai gruppi femministi, la ricerca della Di Nicola nasce dall’osservazione delle condizioni di vita delle donne, della loro soggezione in ambito familiare e lavorativo, della loro “invisibilità” pubblica a livello socio-politico e religioso. Le teorie filosofiche, antropologiche e teologiche fanno da moltiplicatore delle condizione di disuguaglianza tra i generi. Al confronto con le prime fasi di rivendicazione egualitariste degli anni '60 e degli slogan "Il personale è politico", “L’utero è mio e lo gestisco io”, la Di Nicola approfondiva le interconnessioni tra categorie culturali dominanti e relazioni interpersonali, viste come il riflesso e il consolidamento di rapporti di forza. Bisognava andare oltre la fase delle rivendicazioni prevalentemente socio-politiche, interpretate in un orizzonte conflittuale, parallelo a quello marxiano tra borghesi e proletari. Già negli anni Ottanta, il successo ottenuto dal libro di Betty Friedan (attivista e teorica del movimento femminista), La seconda fase, apriva le porte ad un ripensamento delle lacerazioni prodotte dal primo femminismo, manifestando una volontà di recupero delle dimensioni femminili legate alla tessitura di rapporti, alla cura, all’affettività, alla maternità. La Di Nicola, supportata dal gruppo “Progetto Donna di Milano", dal Movimento femminile DC guidato da Maria Paola Colombo Svevo, dal MOICA guidato da Tina Leonzi, dalle donne del sindacato CISL, dal centro studi ACLI, ha sostenuto la necessità di tenere viva la tensione dialettica tra uguaglianza e differenza, onde evitare che la prima si traduca in omologazione tra i sessi, in cui di fatto la femminilità si conformi al modello maschile, e la differenza venga pensata in chiave gerarchica e in subordinazione alla maschilità. La reciprocità è per la Di Nicola la chiave di volta di relazioni paritarie e al contempo rispettose delle specificità, secondo moduli flessibili, nella ricerca mai completata di registri dinamici e plurimi, calibrati sulle persone in relazione. Gli studi sul personalismo e sul federalismo europei, specialmente francese, italiano e tedesco, le confermano la necessità di valorizzare un’antropologia della “reciprocità donna uomo”, riflesso di un cosmo articolato in rapporti di unità e pluralità. A Parigi, presso la comunità dei Muri Bianchi, la Di Nicola si confronta con il pensiero di E. Mounier e di Paul Ricoeur (col quale insieme al marito Attilio Danese stabilisce un fecondo legame di amicizia nella memoria di E. Mounier). L'ispirazione personalista, arricchita dall'ermeneutica ricoeuriana, conferma l'importanza di andare oltre le secche dell’intellettualismo, della metafisica tradizionale, delle definizioni naturalistiche e scolastico-tomiste dell'uomo e della donna.

Nel pensiero della Di Nicola la questione femminile si coniuga pertanto con una filosofia e una antropologia personalista, mettendo in guardia dalle teorie individualiste e collettiviste e specialmente dalle sintesi della ragione la cui ricerca di principi astratti appiattisce e mortifica la vivente pluralità del reale, incapace di cogliere ciò che deve restare aperto alle antinomie. Dopo i primi testi su Hegel e il libro “Donne e politica. Quale partecipazione?” (ed. Città Nuova, Roma) che l’ha imposta a livello nazionale,  la Di Nicola ha raggiunto un apice di notorietà con il libro Uguaglianza e differenza (Premio Civitanova del 1989), presentato in più di 50 città italiane, la cui traduzione in lingua spagnola ne ha permesso la diffusione specialmente nei paesi latino americani (Ugualidad y differenzia. La reciprocidad hombre mujer, ed. Narcea, Madrid). Il tema è stato ripreso in Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità (con A. Danese, ed. Effatà, Torino, con ed. polacca). Numerosi articoli e conferenze in varie lingue hanno diffuso il pensiero della Di Nicola, sostenuto da associazioni interessate ad aprire nuovi scenari dopo il Sessantotto e dopo il pensiero della differenza, raccogliendo l'adesione della parte più aperta al dialogo del mondo cattolico ed anche di quella più moderata del mondo laico. Ciò ha contribuito significativamente a smussare le esasperazioni contrapposte, conservatrici e progressiste,  favorendo il reciproco avvicinamento tra mondo "laico" e mondo cristiano. In continuità si sono sviluppati gli studi sul matrimonio, sia a livello specificamente socio-antropologico, sia in relazione alla teologia - in collegamento col Comitato scientifico della CEI e con l’Accademia internazionale INTAMS di Bruxelles - collegando analogicamente i rapporti tra i sessi in chiave di antropologia uni duale alla teologia trinitaria, centrata su un Dio intrinsecamente costituito da relazioni pericoretiche.

A seguito di questa ampia attività di ricerca e di diffusione, si è realizzata la collaborazione con la Segreteria dello Stato Vaticano per la preparazione di Pechino "95”, quando nell'estate del 1995 il pensiero della Chiesa Cattolica si è aperto alla partecipazione sociale e politica delle donne, specialmente con la Lettera alle donne di Giovanni Paolo II, superando i timori di una tradizione ecclesiale eccessivamente concentrata sulle donne madri, vergini e spose. Studi significativi della Di Nicola si sono concentrati anche sul valore innovativo, trasgressivo e femminile insieme, di profili quali Antigone nel mito di Sofocle e   Simone Weil a cavallo tra storia, filosofia, sociologia e mistica. 

Quando la rivista   “Progetto Donna” interrompe le pubblicazioni,  Giulia Paola Di Nicola, ormai punto di riferimento culturale del femminismo cristiano, apre per le donne uno spazio di confronto all’interno della rivista “Prospettiva Persona”. 

Grazie a questo impegno editoriale e intellettuale, la parte più vivace del mondo cristiano ha potuto usufruire di uno spazio costante, chiamato "Prospettiva Donna", che ha raccolto i contributi di donne di diversa ideologia e appartenenza e favorito la visibilità di studiose che non sempre trovavano ascolto negli ambienti accademici e partitici. Lo spazio di "Prospettiva Donna" è stato chiuso nel marzo 2021, in concomitanza con l'affidamento della direzione della rivista al prof. Flavio Felice e in ottemperanza ai dettati ministeriali sulle riviste accademiche.

Ancora oggi la Di Nicola svolge un'intensa attività intellettuale e culturale in Italia e all'estero come visiting professor sulle problematiche relative ad una sociologia orientata al bene della persona nella società, alle questioni di genere, alla presentazione dei personaggi della soglia (E. Mounier, I. Silone, S. Weil, Ch. Péguy), all'umanesimo relazionale e familiare.

Il 5 ottobre 2017 Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese, in occasione della pubblicazione del centesimo numero di “Prospettiva Persona” hanno lasciato l’incarico di Direttori di “Prospettiva Persona”, passando il testimone al Prof. Flavio Felice e, per la presidenza onoraria, a Robert Royal, assicurando il prosieguo della rivista nella sua missione di impegno culturale, di approfondimento e diffusione dei problemi antropologici, etici, sociali, politici, religiosi.

Incarichi e docenze 
Giulia Paola Di Nicola ha svolto un’intensa attività intellettuale, in Italia e nel Mondo, sia come docente sia come consulente. Significativo il suo impegno dal 1994 nel Board of governors dell’INTAMS (International Academy for marital Spirituality) di Bruxelles, divenendo membro del Comitato direttivo, nonché nel Bord della relativa rivista INTAMS Review. Il suo impegno fuori dall’Europa ha toccato paesi come il Brasile, il Canada, la Repubblica Ceca, l’Ungheria, Israele, la Polonia, il Benin, il Burkina Faso, l’Argentina e il Messico.

Collaborazioni 
Come esperta a livello Nazionale ha collaborato con la Commissione Pari Opportunità (Marinucci, Anselmi), il centro studi ACLI, il consiglio nazionale Cif, la Consulta nazionale Famiglia della Cei, il Pontificio Consiglio dei laici, Segreteria di Stato Vaticano. Ha diretto numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei, tra i quali il “Phare and Tacis” per i paesi dell'Est. È stata membro per vari mandati della Commissione Pari opportunità della Regione Abruzzo anche come Vicepresidente. È stata presidente (dal 2010 al 2019), in coppia con il marito, dell'Associazione nazionale "Maria e Luigi" (AMARLUI) ispirata ai coniugi Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi dal 2010, presidenza passata poi ai coniugi Barbara Pucarelli e Felice Scarlatella.

Premi e riconoscimenti 

 Premio “Civitanova” 1989 per il libro Uguaglianza e differenza. La reciprocità uomo-donna, Città Nuova, Roma 1988. Il libro è stato tradotto anche in spagnolo (1991).
 "Premio di Saggistica Montesilvano” 1991, presidente I. Mancini, per il libro Simone Weil. Abitare la contraddizione (in coll. con A. Danese), Dehoniane, Roma 1991.
 Ufficiale e Cavaliere della Repubblica Italiana nel 2011.
 Onorificenza internazionale del Lions Club il “Melvin Jhon” nel 2013.

Pubblicazioni 
Tra le numerose pubblicazioni di Giulia Paola Di Nicola si riportano di seguito solo alcune tra le più significative:

 Gli emarginati dalla politica. Crisi della rappresentanza, Solfanelli, Chieti 1985, ISBN 88-7497-174-5
 Donne e politica: quale partecipazione), Il Mulino, Bologna 1983, ISBN 88-311-1712-2
 Uguaglianza e differenza. La reciprocità uomo-donna, Città Nuova, Roma 1988. Il libro è stato tradotto anche in spagnolo (1991). ISBN 88-311-2415-3
 Simone Weil. Abitare la contraddizione (in coll. con A. Danese), Dehoniane, Roma 1991.
 Antigone. Figura femminile della trasgressione, Tracce, Pescara 1991 (Premio “Donna”, Civitanova Marche, 1992).
 Per un’ecologia della società. Problemi di sociologia, Dehoniane, Roma 1994. ISBN 88-396-0582-7
 Infanzia maltrattata tra lusinghe e inganni, Paoline, Milano 2001. ISBN 88-315-2219-1
 Con o senza Dio? Per una spiritualità della relazione, San Paolo, 2005. ISBN 88-7402-219-0
 Perché sposarsi? Viaggio tra obblighi convenienze e scelte liberanti (in coll. con A. Danese), San Paolo, 2005, ISBN 978-88-215-9254-6
 Ignazio Silone. Percorsi di una coscienza inquieta (con A. Danese), Fondazione Silone, L'Aquila 2005, tr. portoghese:  Percursos de uma consciencia inquieta, Publicaçoes monasticas, Rio dejaneiro 2005. ISBN 88-7402-366-9
 Simone Weil. Azione e contemplazione (cura in collaborazione con M. C. Bingemer e E. Gabellieri), Effetà, Cantalupa (TO) 2005. Il libro è stato tradotto sia in portoghese (2005) che in francese (2009). ISBN 978-88-7402-204-5
 Nostalgia di Antigone, (testo greco di Sofocle,  trad. di A. Rossi), Effatà, Cantalupa (TO) 2010. ISBN 978-88-7402-438-4
 Il buio sconfitto. Cinque relazioni speciali tra eros e amicizia spirituale (con A. Danese), Effatà, Cantalupa 2016., ISBN 978-88-6929-125-8
 Emmanuel Mounier. El Personalismo una utopia fundamental (con A. Danese), Ciuda Nueva, Buenos Aires 2016.. ISBN 9789505863426
 Ben più che Madonna. Rivoluzione incompiuta, Effatà, Cantalupa 2021, pp.351, ISBN 978-88-6929-670-3
 Marie de Nazareth. Pour aller plus loin; révolution inachevée, Crp, Amazon 2021 fr,,  ISBN 979-83-79-14-964-2
 Much moore than Madonna. Unfinished revolution, English version par Crp , Amazon 2023 UK,  ISBN 979-83-86-78-935-0

Pubblicazioni con A. Danese et Alii 

 Amici a vita. La coppia tra scienze umane e spiritualità, Città Nuova, Roma 1997. ISBN: 8831125176, II edizione Effatà, Cantalupa (TO) 2000; ed. spagnola: Vivir de a dos. El secreto del amor de pareja, SB, Buenos Aires 2007 ISBN 9788886617475
 Il papa scrive. Le donne rispondono (a cura, con A. Danese ), EDB, Bologna 1996, ISBN 8810104382,
 L'amico discreto, Effatà, Cantalupa (TO) 1998. ISBN 9788886617208; Edizione polacca, Dyskretny Przyjaciel ,Wydawnictwo eSPe, Cracovia 2003, ISBN: 83-88683-82-9;  El Amigo Discreto, por Giulia Paola Di Nicola y Attilio Danese, Ediciones San Pablo, 2004, tr. portoghese Amigo Discreto: Espírito Santo Fortalece e Vivifica o Amor Conjugal, ediçoes Loyola, S. Paolo 2007
 Il maschile a due voci. Il padre, il figlio, l'amico, lo sposo, il prete, Piero Manni, Lecce 1999. ISBN 978-8881760862
 Verginità e matrimonio: reciprocità e diversità di due vocazioni, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, ISBN 8821542033
 Un'aureola per due. Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi, Città Nuova, Roma 2001. ISBN 9788874021963; Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2004 ; versione in lingua francese: Une auréole pour deux, Editions de l'Emmanuel, Paris 2004; versione polacca: Aureola dla dwoja. Maria Corsini i Luigi Beltrane Quattrocchi, Swiety Pawel, Czestochowa 2004;
 Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità, Effatà, Cantalupa (TO) 2001. ISBN 9788886617727
 Abissi e vette. Il percorso spirituale e mistico di Simone Weil, LEV, Città del Vaticano 2002. ISBN 9788820972578; tr. portoghese: Abismos e Apices, Ediçoes Loyola, Sao Paulo SP 2003, ISBN 9788515028245.
 Con o senza Dio? Per una spiritualità della relazione coniugale, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2005. ISBN 9788874022199
 Perdono...per dono. Quale risorsa per la società e la famiglia, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2005. ISBN 9788874025589; tr. spagnola Aprender a perdonar, Ciudade nueva, Buenos Aires 2007
 Perché sposarsi? Viaggio tra obblighi convenienze e scelte liberanti, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, ISBN 9788821592546
 Le ragioni del matrimonio. Aspetti di sociologia della famiglia, Ed. Effatà, Torino 2006, ISBN 9788874022809
 Ignazio Silone. Percorsi di una coscienza inquieta, Fondazione Silone, L'Aquila 2006. ISBN 9788874023660;
 Le ragioni del matrimonio, Effatà, Torino 2006. ISBN 9788874022809
 Da Amore a Zapping. Manuale per incomprensibili adolescenti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008. ISBN 978-8821560866
 Giovani di Spirito, Effatà, Cantalupa (TO) 2008. ISBN 9788874023950
 Persona e impersonale, la questione antropologia in Simone Weil, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. ISBN 978-8849823677

Note

Altri progetti